Åby, Örebro kommun kan syfta på:

 Åby, Örebro – en stadsdel i Örebro se 
 Åby – SCB namn på en by och småort norr om Örebro, se Enbacken